Le Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes ou CMSEA  est une association loi de 1908 créée à Metz en 1950. 

Elle a été reconnue d'utilité publique en 1996.

Le CMSEA appartient au réseau d'observateurs constitué par le dispositif Trend (Tendances récentes et nouvelles drogues).

Le CMSEA regroupe six secteurs d'activité :  
 l'insertion ;
 la toxicomanie et la dépendance ;
 la prévention spécialisée ;
 la déficience intellectuelle ;
 les troubles des conduites sociales et du comportement.

Historique 
Association à but non lucratif, indépendante de toutes structures confessionnelles ou idéologiques, le Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes a été créé en 1950.

Missions statutaires 
Son but est de sauvegarder et de promouvoir les possibilités d'accès à l'autonomie, à la dignité et à la solidarité pour les personnes en difficulté. Interlocuteur des pouvoirs publics, tant par l'engagement de l'association que par celui des personnes qui le composent, le CMSEA veille à exprimer sa solidarité à l'égard des enfants, des jeunes et des adultes de toutes origines et de toutes conditions, en désarroi ou susceptibles de connaître des difficultés.

La diversité des réponses proposées par ses établissements et services témoigne de son attention à adapter constamment leur pédagogie aux évolutions de la société et aux progrès des connaissances dans les domaines de la psycho-sociologie, tout particulièrement en matière de déficience mentale, troubles du comportement, dysfonctionnements familiaux, usage de drogues et exclusions sociales. Le CMSEA prend l'initiative et participe à tous les travaux ayant pour objet de favoriser l'épanouissement de l'enfant et du jeune. Rien de ce qui touche à la santé, l'éducation, la formation, l'emploi, le logement et les loisirs des personnes dont l'insertion socio-économique est compromise, ne lui est étranger.

Activités 
Le CMSEA gère une dizaine d'établissements et services habilités, agréés ou conventionnés par l'État, ou les collectivités territoriales, notamment des ESAT. Il a en charge près de 9000 personnes, adultes et enfants, en situation de handicap ou souffrant d'addiction. Il collabore avec des industriels du numérique pour favoriser l'inclusion des jeunes en difficulté. Ses éducateurs spécialisés travaillent à l'insertion de ces populations.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Toxicomanie
 Drogue
 Tendances récentes et nouvelles drogues
 Autisme
 CNAPE

Lien externe
 http://www.cmsea.asso.fr/ : site officiel

Association ou organisme lié à la toxicomanie
Association française reconnue d'utilité publique